Миха́йло Корні́йович Ча́лий (24 вересня 1816, Новгород-Сіверський — ) — український педагог і громадсько-культурний діяч, літератор, перший біограф Т. Г. Шевченка.

Біографія 
Народився 24 вересня 1816 року в місті Новгороді-Сіверському на Чернігівщині у міщанській родині. Спочатку навчався у приватній школі, а 1828 року вступив до Новгород-Сіверської гімназії, очолювану на той час видатним вченим Іллєю Тимковським. 1840 року Михайло Чалий закінчив гімназію і того ж 1840 року вступив на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив 1844 році.

Після закінчення університету починається багаторічна педагогічна діяльність Михайла Чалого. Того ж 1844 року він стає вчителем словесності Немирівської гімназії. А 1852 року Михайло Чалий починає працювати у Другій київській гімназії, спершу вчителем словесності. 1858 року він стає інспектором гімназії, певний час, за відсутності директора, виконує обов'язки керівника гімназії.

1861 року Михайла Чалого було призначено директором гімназії в Білій Церкві, на цій посаді він перебував до 1869 року, коли його було призначено на посаду директора ліцею й гімназії князя Безбородька в Ніжині. 1875 року вийшов у відставку.

Вийшовши у відставку, мешкав у Києві. Був організатором недільних шкіл. Був другом Тараса Шевченка і першим його біографом.

Співорганізатор похорону Т. Шевченка в Україні і промовець над домовиною в Києві під час перевезення тіла до Канева.

У Києві впродовж 1859—1861 та 1875—1907 рр. мешкав у власному будинку по вулиці Гоголівській, 9 (будинок знесений у 1993 році).

Помер у Києві 6 (19 лютого) 1907 року. Похований на Байковому кладовищі (ділянка № 1). 1961 року у Києві на його честь названо вулицю.

Творчість 
Належав до гуртка вчених, що гуртувалися довкола журналу «Киевская Старина». Друкувався в «Основі» (1862) і в «Киевской Старине» (1899). Автор книг «Жизнь и произведения Тараса Шевченка» (1882) і спогадів.

 Речь, произнесенная над гробом академика Тараса Григорьевича Шевченко 7 мая 1861 года // Киевский телеграф.— 1861.— 14.05.— № 34; Санкт-Петербургские ведомости.— 1861.— 30.05.— № 119.
 Сава Ч. (Новые) материалы для биографии Т. Г. Шевченка // Основа.— 1862.— №  5.— С. 45—61; № 6.— С. 1—27.
 Из записок Украинца. І. О польской справе. 1861—63.— К.: В университетской типографии, 1867 (без підпису).
 Из записок Украинца. Материалы для биографии Щепкина // Киевлянин.— 1870.— 2.04.—№ 40; 4.04.— № 41.— 9.04.— № 43.
 Иван Максимович Сошенко (Биографический очерк).— К.,— 1876
 Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии).— К., 1882.
 Ускова Н. И. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. С примеч. М. К. Чалого // Киевская старина.— 1889.—№ 2.— Т. 24.— С.297—313.
 Посещение Т. Г. Шевченко сахарного завода Яхненко и Симиренко // Киевская старина.— Т. 24.— 1889.— № 2.— С. 459—464.
 Две ревизии (Немировская гимназия в конце 40—х годов) // Киевская старина.— 1883.— № 2.— С. 444—453.
 Воспоминания М. К. Чалого // Киевская старина.— 1889.— № 1.— С. 1—40; № 2.— С. 388—402; № 3.— С. 613—644; № 4.— С. 74—91; № 5/6.— С. 295—331; № 7.— С. 149—187; № 8.— С. 436—467; № 9.— С. 709—726; № 10.— С. 121—142; № 11.— С. 257—280; № 12.— С. 495—545; 1894.— № 5.— С. 277—307; № 6.— С. 462—495; № 7.— С. 1—9; № 8.— С. 176—186; № 9.— С. 396—414; № 10.— С. 1—19; № 11.— С. 190—206; № 12.— С. 333—348;
 Окремою відбиткою з журн. «Киевская старина»: Воспоминания М. К. Чалого.— Вып. первый.— К., 1890; Вып. второй (1844—1852).— К.,1895.
 К биографии К. Марковича // Киевская старина.— 1894.—№ 5.— С. 342—345.
 Из переписки Т. Г. Шевченко с разными лицами. (С примеч. М. К. Чалого) // Киевская старина.— 1897.—№ 2.— С. 151—175.; № 3.— С. 452—475.
 Юные годы П. А. Кулиша // Киевская старина. 1897.— № 5.— С. 291—299.
 К характеристике гр. В. А. Перовского. // Киевская старина. 1900.— № 2.— С. 70—73.
 Вторая Киевская гимназия // Киевская старина. 1900.— № 4.— С. 16—50; № 6.— С. 288—309; № 7/8.— С. 66—88.
 Белоцерковская гимназия // Киевская старина. 1900.— № 11.— С. 218—224; № 12.— С. 401—410.

Примітки

Література 
 Енциклопедія «Черкащина». Упорядник Віктор Жадько.-К.,2010.-С.926-927.
 Віктор Жадько. Некрополь на Байковій горі. — К., 2008. — С.221.
 Віктор Жадько.-Український некрополь.- К., 2005. — С.327.
 
 
 Перший біограф Т. Шевченка. До 200-річчя від дня народження М. Чалого (1816—1907) // Дати і події. , 2016, друге півріччя: календар знамен. дат № 2 (8) / Нац. парлам. б-ка України. — Київ, 2016. — С. 58-61.
 М. К. Чалий [некролог / [Д. Дорошенко] // Україна. — 1907. — № 3. — С. 394—399.]

Посилання 

 

Випускники історико-філологічного факультету Київського університету
Українські педагоги
Знайомі Тараса Шевченка
Персоналії:Біла Церква
Персоналії:Ніжин
Педагоги Києва
Українські громадські діячі
Поховані на Байковому кладовищі
Викладачі гімназій України
Люди, на честь яких названі вулиці